Di seguito una lista di asteroidi dal numero 72001 al 73000 con data di scoperta e scopritore.

72001-72100 

|-
| 72001 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 72002 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 72003 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72004 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72005 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72006 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72007 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72008 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72009 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72010 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72011 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72012 Terute ||  || 4 dicembre 2000 || BATTeRS
|-
| 72013 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72014 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72015 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72016 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72017 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72018 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72019 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72020 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72021 Yisunji ||  || 4 dicembre 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 72022 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72023 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72024 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72025 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72026 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72027 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72028 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72029 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72030 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72031 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72032 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72033 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72034 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72035 - ||  || 6 dicembre 2000 || BATTeRS
|-
| 72036 - ||  || 9 dicembre 2000 || C. W. Juels
|-
| 72037 Castelldefels ||  || 10 dicembre 2000 || J. Manteca
|-
| 72038 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72039 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72040 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72041 - ||  || 15 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 72042 Dequeiroz ||  || 17 dicembre 2000 || S. Sposetti
|-
| 72043 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72044 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72045 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72046 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72047 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72048 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72049 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72050 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72051 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72052 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72053 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72054 - ||  || 21 dicembre 2000 || G. Hug
|-
| 72055 - ||  || 22 dicembre 2000 || K. Korlević
|-
| 72056 - ||  || 19 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72057 - ||  || 23 dicembre 2000 || Starkenburg
|-
| 72058 - ||  || 21 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 72059 Heojun ||  || 21 dicembre 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 72060 Hohhot ||  || 23 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72061 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72062 - ||  || 24 dicembre 2000 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 72063 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72064 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72065 - ||  || 27 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72066 - ||  || 29 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72067 - ||  || 25 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 72068 - ||  || 31 dicembre 2000 || J. Nomen
|-
| 72069 - ||  || 31 dicembre 2000 || J. Nomen
|-
| 72070 - ||  || 31 dicembre 2000 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 72071 Gábor ||  || 31 dicembre 2000 || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 72072 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72073 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72074 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72075 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72076 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72077 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72078 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72079 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72080 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72081 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72082 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72083 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72084 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72085 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72086 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72087 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72088 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72089 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72090 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72091 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72092 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72093 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72094 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72095 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72096 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72097 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72098 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72099 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72100 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|}

72101-72200 

|-
| 72101 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72102 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72103 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72104 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72105 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72106 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72107 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72108 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72109 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72110 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72111 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72112 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72113 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72114 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72115 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72116 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72117 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72118 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72119 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72120 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72121 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72122 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72123 - ||  || 16 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72124 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72125 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72126 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72127 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72128 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72129 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72130 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72131 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72132 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72133 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72134 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72135 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72136 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72137 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72138 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72139 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72140 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72141 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72142 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72143 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72144 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72145 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72146 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72147 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72148 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72149 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72150 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72151 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72152 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72153 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72154 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72155 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72156 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72157 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72158 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72159 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72160 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72161 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72162 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72163 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72164 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72165 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72166 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72167 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72168 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72169 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72170 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72171 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72172 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72173 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72174 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72175 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72176 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72177 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72178 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72179 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72180 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72181 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72182 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72183 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72184 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72185 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72186 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72187 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72188 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 72189 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72190 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72191 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72192 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72193 - ||  || 29 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72194 - ||  || 29 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72195 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 72196 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 72197 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 72198 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72199 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72200 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|}

72201-72300 

|-
| 72201 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72202 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72203 - ||  || 31 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72204 - ||  || 31 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 72205 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 72206 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72207 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72208 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 72209 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 72210 - || 2001 AK || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 72211 - || 2001 AS || 2 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72212 - || 2001 AT || 2 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72213 - || 2001 AU || 2 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72214 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72215 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72216 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72217 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72218 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72219 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72220 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72221 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72222 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72223 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72224 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72225 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72226 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72227 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72228 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72229 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72230 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72231 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72232 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72233 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72234 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72235 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72236 - ||  || 4 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 72237 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72238 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72239 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72240 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72241 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72242 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72243 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72244 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72245 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72246 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72247 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72248 - ||  || 6 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72249 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72250 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72251 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72252 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72253 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72254 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72255 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72256 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72257 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72258 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72259 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72260 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72261 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72262 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72263 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72264 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72265 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72266 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72267 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72268 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72269 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72270 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 72271 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 72272 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 72273 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72274 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72275 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72276 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72277 - ||  || 15 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 72278 - ||  || 12 gennaio 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 72279 - || 2001 BT || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72280 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 72281 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72282 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72283 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72284 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72285 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72286 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72287 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 72288 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72289 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72290 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72291 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72292 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72293 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72294 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72295 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72296 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72297 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72298 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72299 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72300 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|}

72301-72400 

|-
| 72301 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72302 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72303 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72304 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72305 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72306 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72307 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72308 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72309 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72310 - ||  || 23 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 72311 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72312 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72313 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72314 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72315 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72316 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72317 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72318 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72319 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72320 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72321 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72322 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72323 - ||  || 27 gennaio 2001 || J. M. Roe
|-
| 72324 - ||  || 18 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 72325 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72326 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72327 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72328 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72329 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72330 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72331 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72332 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72333 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72334 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72335 - ||  || 24 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 72336 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72337 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72338 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72339 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72340 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72341 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72342 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72343 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72344 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72345 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72346 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72347 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72348 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72349 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72350 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72351 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72352 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72353 - ||  || 27 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 72354 - ||  || 31 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 72355 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72356 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72357 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72358 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72359 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72360 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72361 - ||  || 25 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 72362 - ||  || 22 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 72363 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72364 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72365 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 72366 - || 2001 CO || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72367 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72368 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72369 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72370 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72371 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72372 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72373 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72374 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72375 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72376 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72377 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72378 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72379 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72380 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72381 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72382 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72383 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72384 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72385 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72386 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72387 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72388 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72389 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72390 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72391 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72392 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72393 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72394 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72395 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72396 - ||  || 4 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72397 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72398 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72399 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72400 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|}

72401-72500 

|-
| 72401 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72402 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72403 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72404 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72405 - ||  || 2 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 72406 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72407 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72408 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72409 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72410 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72411 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72412 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72413 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72414 - ||  || 2 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72415 - ||  || 2 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72416 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72417 - ||  || 11 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 72418 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72419 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72420 - ||  || 14 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 72421 - ||  || 15 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72422 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72423 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72424 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72425 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72426 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72427 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72428 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72429 - ||  || 15 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 72430 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72431 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72432 Kimrobinson ||  || 14 febbraio 2001 || D. P. Pray
|-
| 72433 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72434 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72435 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72436 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72437 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72438 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72439 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72440 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72441 - ||  || 13 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 72442 - ||  || 12 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72443 - ||  || 12 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72444 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72445 - || 2001 DD || 16 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 72446 - || 2001 DM || 16 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72447 Polińska || 2001 DP || 16 febbraio 2001 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 72448 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 72449 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72450 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72451 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72452 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72453 - ||  || 16 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 72454 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72455 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72456 - ||  || 19 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 72457 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72458 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72459 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72460 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72461 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72462 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72463 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72464 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72465 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72466 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72467 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72468 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72469 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72470 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72471 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72472 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72473 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72474 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72475 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72476 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72477 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72478 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72479 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72480 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72481 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72482 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72483 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72484 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72485 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72486 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72487 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72488 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72489 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72490 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72491 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72492 - ||  || 21 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72493 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72494 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72495 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72496 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72497 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72498 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72499 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72500 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|}

72501-72600 

|-
| 72501 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72502 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72503 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72504 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72505 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72506 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72507 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72508 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72509 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72510 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72511 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72512 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72513 - ||  || 18 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72514 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72515 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72516 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72517 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 72518 - ||  || 25 febbraio 2001 || P. Kušnirák
|-
| 72519 - ||  || 21 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72520 - ||  || 24 febbraio 2001 || P. G. Comba
|-
| 72521 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 72522 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72523 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72524 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72525 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72526 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72527 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72528 - ||  || 18 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72529 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72530 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72531 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72532 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72533 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72534 - ||  || 17 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 72535 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72536 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72537 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72538 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 72539 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72540 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72541 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72542 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72543 Simonemarchi ||  || 26 febbraio 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 72544 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 72545 Robbiiwessen || 2001 EP || 3 marzo 2001 || G. Hug
|-
| 72546 - || 2001 ES || 4 marzo 2001 || J. M. Roe
|-
| 72547 - || 2001 ET || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72548 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72549 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72550 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72551 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72552 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72553 - ||  || 3 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72554 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72555 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72556 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72557 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72558 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72559 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72560 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72561 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72562 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72563 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72564 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72565 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72566 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72567 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72568 - ||  || 5 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72569 - ||  || 14 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72570 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72571 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72572 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72573 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72574 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72575 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72576 - ||  || 14 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72577 - ||  || 14 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72578 - ||  || 14 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72579 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72580 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72581 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72582 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72583 - || 2001 FV || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72584 - ||  || 19 marzo 2001 || J. Broughton
|-
| 72585 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72586 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72587 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72588 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72589 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72590 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72591 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72592 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72593 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72594 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72595 - ||  || 20 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72596 Zilkha ||  || 21 marzo 2001 || Needville
|-
| 72597 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72598 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72599 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72600 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|}

72601-72700 

|-
| 72601 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72602 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72603 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72604 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72605 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72606 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72607 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72608 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72609 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72610 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72611 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72612 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72613 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72614 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72615 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72616 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72617 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72618 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72619 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72620 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72621 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72622 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72623 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72624 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72625 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72626 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72627 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72628 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72629 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72630 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72631 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72632 Coralina ||  || 23 marzo 2001 || S. Sposetti
|-
| 72633 Randygroth ||  || 22 marzo 2001 || D. Healy
|-
| 72634 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72635 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72636 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72637 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72638 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72639 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72640 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72641 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72642 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72643 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72644 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72645 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72646 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72647 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72648 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72649 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72650 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72651 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72652 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72653 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72654 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72655 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72656 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72657 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72658 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72659 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72660 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72661 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72662 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72663 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72664 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72665 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72666 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72667 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72668 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72669 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72670 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72671 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72672 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72673 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72674 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72675 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72676 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72677 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72678 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72679 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72680 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72681 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72682 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72683 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72684 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72685 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72686 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72687 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72688 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72689 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72690 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72691 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72692 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72693 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72694 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72695 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72696 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72697 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72698 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72699 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72700 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|}

72701-72800 

|-
| 72701 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72702 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72703 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72704 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72705 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72706 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72707 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72708 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72709 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72710 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72711 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72712 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72713 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72714 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72715 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72716 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72717 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72718 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72719 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72720 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72721 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72722 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72723 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72724 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72725 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72726 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72727 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72728 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72729 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72730 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72731 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72732 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72733 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72734 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72735 - ||  || 17 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72736 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72737 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72738 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72739 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72740 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72741 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72742 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72743 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72744 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72745 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72746 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72747 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72748 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72749 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72750 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72751 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72752 - ||  || 28 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72753 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72754 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72755 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72756 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72757 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72758 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72759 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72760 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72761 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72762 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72763 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72764 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72765 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72766 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72767 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72768 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72769 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72770 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72771 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72772 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72773 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72774 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72775 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72776 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72777 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72778 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72779 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72780 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72781 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72782 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72783 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72784 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72785 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72786 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72787 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72788 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 72789 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72790 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72791 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72792 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72793 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72794 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72795 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72796 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72797 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 72798 - ||  || 17 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 72799 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 72800 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|}

72801-72900 

|-
| 72801 Manzanera ||  || 25 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 72802 Wetton ||  || 26 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 72803 - || 2001 GD || 1 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72804 Caldentey || 2001 GQ || 11 aprile 2001 || S. Sánchez
|-
| 72805 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72806 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72807 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72808 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72809 - ||  || 13 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72810 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72811 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72812 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72813 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72814 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72815 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72816 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72817 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72818 - || 2001 HM || 16 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 72819 Brunet || 2001 HX || 18 aprile 2001 || Saint-Véran
|-
| 72820 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72821 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72822 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72823 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72824 - ||  || 19 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 72825 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72826 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72827 Maxaub ||  || 23 aprile 2001 || R. Ferrando
|-
| 72828 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72829 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72830 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72831 - ||  || 23 aprile 2001 || P. G. Comba
|-
| 72832 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72833 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72834 Guywells ||  || 25 aprile 2001 || L. Ball
|-
| 72835 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72836 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72837 - ||  || 24 aprile 2001 || Farpoint
|-
| 72838 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72839 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72840 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72841 - ||  || 27 aprile 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 72842 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72843 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72844 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72845 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72846 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72847 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72848 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72849 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72850 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72851 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72852 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72853 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72854 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72855 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72856 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72857 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72858 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72859 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72860 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72861 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72862 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72863 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72864 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72865 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72866 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72867 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72868 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72869 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72870 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72871 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 72872 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 72873 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 72874 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 72875 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 72876 Vauriot ||  || 20 maggio 2001 || M. Ory
|-
| 72877 - ||  || 21 maggio 2001 || R. A. Tucker
|-
| 72878 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72879 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72880 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72881 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72882 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72883 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72884 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72885 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72886 - ||  || 21 maggio 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 72887 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72888 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72889 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72890 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72891 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72892 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72893 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72894 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72895 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 72896 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72897 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72898 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72899 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 72900 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|}

72901-73000 

|-
| 72901 - ||  || 25 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 72902 - ||  || 26 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 72903 - || 2001 GD || 1 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72904 - || 2001 GQ || 11 aprile 2001 || S. Sánchez
|-
| 72905 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72906 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72907 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72908 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72909 - ||  || 13 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72910 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72911 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72912 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72913 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72914 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72915 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72916 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72917 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72918 - || 2001 HM || 16 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 72919 - || 2001 HX || 18 aprile 2001 || Saint-Véran
|-
| 72920 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72921 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72922 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72923 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72924 - ||  || 19 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 72925 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72926 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72927 - ||  || 23 aprile 2001 || R. Ferrando
|-
| 72928 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72929 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72930 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72931 - ||  || 23 aprile 2001 || P. G. Comba
|-
| 72932 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72933 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72934 - ||  || 25 aprile 2001 || L. Ball
|-
| 72935 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72936 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72937 - ||  || 24 aprile 2001 || Farpoint
|-
| 72938 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72939 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72940 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 72941 - ||  || 27 aprile 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 72942 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72943 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72944 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72945 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72946 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72947 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72948 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72949 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72950 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72951 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72952 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72953 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72954 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72955 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72956 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72957 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 72958 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72959 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72960 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72961 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72962 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72963 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72964 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72965 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72966 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72967 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 72968 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72969 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 72970 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 72971 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 72972 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 72973 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 72974 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 72975 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 72976 - ||  || 20 maggio 2001 || M. Ory
|-
| 72977 - ||  || 21 maggio 2001 || R. A. Tucker
|-
| 72978 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72979 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72980 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72981 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72982 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72983 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72984 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72985 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72986 - ||  || 21 maggio 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 72987 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72988 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72989 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72990 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72991 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72992 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72993 Hannahlivsey ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72994 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72995 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 72996 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72997 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72998 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 72999 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 73000 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0071001